Aspazja (imię)
 Aspazja – nałożnica Peryklesa
 aspazja – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych

Zobacz też: Aspásia, Aspasia Manos